Национальные чемпионаты по шоссейному велоспорту 2010 года стартовали в январе в Австралии и Новой Зеландии. Большинство европейских первенств состоялись в июне.

Победители

Мужчины

Женщины

Мужчины до 23 лет

Примечания 

2010 год в велоспорте
2010